Catexia es una apropiación psicológica del autor Sigmund Freud que le permite teorizar el comportamiento humano desde el funcionamiento psíquico, y que por lo tanto a esas fuerzas motivadoras les llamaría Catexias, como símbolo de un conjunto de fuerzas impulsivas que residían en el ello. Ahora bien, a este funcionamiento lo vamos a ver como restringido o limitado por el yo y superyó en este proceso de coacción hacia el ello o como se conoce también Contracatexia en el planteamiento freudiano. 

Esta implicación de la coacción tiene que ver con la búsqueda de un comportamiento humano, por ejemplo el no comer con exceso si se tiene el deseo de comer, o el no tener sexo si se tiene el deseo sexual de la persona. Esto tiene que ver con una recreación mental del individuo en plano invisible para el cual el hombre sólo puede teorizar si no lo realiza.

Y en este caso a eso se alude con catexias y contracatexias, para dar el sentido identitario de cada una de las categorías, por ejemplo podemos ver rápidamente que superyó se refiere a una construcción paternalista del modo en el que debemos vivir y yo se refiera a una emulación de lo que podemos lograr por las circunstancias históricas que nos acompañan.

Entonces pues, las catexias están liberando constantemente energía en el plano psíquico, donde en otra interpretación buscan actuar para satisfacer necesidades y deseos (que no siempre son benignos) que desenlazan la construcción misma del ser acompañado por el yo y superyó.

Ejemplo: Un niño tiene que aprender lo que es malo mediante el castigo antes de que pueda establecer controles internos sobre su conducta. (es decir el enfrentamiento del ello frente al superyó por la energía psíquica suficiente, en la vida se explica de otra manera)

Referencias 

Sigmund Freud